

Cinema
Effetti collaterali (Senseless) – film del 1998 diretto da Penelope Spheeris
Effetti collaterali (Side Effects) – film del 2013 diretto da Steven Soderbergh

Musica
Effetti collaterali – singolo dei Litfiba del 2008

Televisione
Effetti collaterali (Side Effects) – serie televisiva canadese
Effetti collaterali (Contergan) – film TV del 2007 diretto da Adolf Winkelmann

Altro
Effetti collaterali. Come le case farmaceutiche ingannano medici e pazienti – libro di Ben Goldacre del 2012
Effetti collaterali – in medicina e in farmacologia, qualsiasi effetto non previsto o non desiderato legato all'azione farmacologica di una sostanza terapeutica

Pagine correlate
Effetto collaterale